Registro Regional da Internet — em inglês: Regional Internet registry
Reagir Incluir Reciclar — partido político português
Rock in Rio — festival de música
Real Illusions: Reflections — álbum de 2005 de Steve Vai
Richmond Raceway — autódromo antigamente chamado Richmond International Raceway
Autódromo Internacional de Riverside — em inglês: Riverside International Raceway; encerrado em 1989

Ver também
Riso — expressão facial

Desambiguações de siglas